Heim puede referirse a:

Personas 

 Albert Heim (Zúrich, 1849 - ibídem, 1937), geólogo suizo
 Aribert (Ferdinand) Heim (Bad Radkersburg, 1914 - El Cairo, 1992), médico nazi austríaco
 Burkhard Heim (Potsdam, 1925 - Northeim, 2001), físico alemán
 Ferdinand Heim (Reutlingen, 1895 - Ulm, 1977), oficial alemán
 Frédéric Louis Heim (1869-1962), botánico francés
 Georg Christoph Heim (1743-1807), botánico alemán
 Jacques Heim (París, 1899 - ibídem, 1967), diseñador de moda francés, así como de vestuario para teatro y cine
 Roger Jean Heim (París, 1900 - ibídem, 1979), micólogo y fitopatólogo francés, profesor en el Muséum national d'histoire naturelle, y director del mismo establecimiento

Varios 

 Hvarf-Heim, un doble álbum compilatorio por la banda islandesa de post-rock Sigur Rós.
 Oskar-Helene-Heim (de)
 Oskar-Helene-Heim (Metro de Berlín), Metro de Berlín (en)
 Heim ins Reich (en)
 Dorsum Heim, cresta arrugada de la Luna.
 Heim (apellido)